В одиночному розряді тенісного турніру Hansol Korea Open 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Ніколь Вайдішова здобула титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович 7-5, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Єлена Янкович (фінал)
 Ніколь Вайдішова (переможниця)
 Татьяна Головін (півфінал)
 Хісела Дулко (2-ге коло)

 Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Віра Лиховцева (чвертьфінал)
 Шахар Пеєр (1-ше коло)
 Маріон Бартолі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Korea Open (теніс)
Тур WTA 2005